Ел Полворете има више значења:

 Ел Полворете (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Полворете, Санта Роса (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику